Ferroviário, trabalhador do transporte ferroviário

Clubes de futebol

No Brasil 
 Clube Atlético Ferroviário (Araçatuba), ex-clube em São Paulo
 Clube Atlético Ferroviário (Paraná), em Curitiba, um dos formadores do Paraná Clube
 Clube Ferroviário do Recife, em Pernambuco
 Esporte Clube Ferroviário (Bernardino de Campos), em São Paulo
 Ferroviário Atlético Clube (Fortaleza), no Ceará
 Ferroviário Atlético Clube (Maceió), ex-clube em Alagoas
 Ferroviário Atlético Clube (Porto Velho), em Rondônia
 Ferroviário Esporte Clube, em São Luís, no Maranhão
 Ferroviário Esporte Clube (Serra Talhada), em Pernambuco
 Grêmio Sportivo Ferroviário, em Bagé, no Rio Grande do Sul
 Operário Ferroviário Esporte Clube, em Ponta Grossa, no Paraná

Moçambique 
 Clube Ferroviário da Beira
 Clube Ferroviário de Maputo
 Clube Ferroviário de Nacala
 Clube Ferroviário de Nampula
 Clube Ferroviário de Pemba

Localidades 
 Ferroviário (Ipatinga), bairro brasileiro no estado de Minas Gerais

Ver também 

Desambiguações de clubes